Leimengraben ist ein Gewässer- und Talname:

 Leimengraben (Aufseß), rechtes Trockental zur Aufseß vor Oberaufseß, Gemeinde Aufseß, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Leimengraben (Finsterbach), rechter Zufluss des Finsterbachs (zur Schussen) bei Otterswang, Stadt Bad Schussenried, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Leimengraben (Waldangelbach), rechter Zufluss des Waldangelbachs vor Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Leimgraben